Sonnenstein steht für:

 ein Mineral, eine Varietät des Feldspats Oligoklas
 Sonnenstein (Menhir), eine volkstümliche Bezeichnung für mehrere vorgeschichtliche Denkmale in Niedersachsen 
 Sonnenstein (Wikinger), ein der Überlieferung nach von den Wikingern zur Navigation benutztes Mineral
 Eine Wappenfigur in der Heraldik

Sonnenstein heißen folgende  Objekte:

Gemeinde, Orte:
 Sonnenstein (Gemeinde), Gemeinde im Eichsfeld (Thüringen)
 Sonnenstein (Sonnenstein), Kleinsiedlung in der Gemeinde Sonnenstein
 Sonnenstein (Pirna), Stadtteil von Pirna in Sachsen
Bauten:
 Anstaltskirche Sonnenstein, bis 1939 Gotteshaus am Schloss Sonnenstein in Pirna (Sachsen)
 Schloss Sonnenstein, ein festungsartiges Schloss in Pirna (Sachsen)
 Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein, in der ehemaligen Festung Schloss Sonnenstein bei Pirna (Sachsen)
 Saules Akmens, Gebäude in Riga

Berge:
 Sonnenstein (Serles), 2441 m, Teil des Altars von Tirol, im Stubaital, Tirol
 Sonnenstein (Wilder Kaiser), 1714 m, Vorklapf des Wilden Kaisers bei Scheffau, Tirol
 Sonnenstein (Ohmgebirge), 486 m, bei Holungen im Eichsfeld, Thüringen

einzelne Steine: 
 Sonnenstein von Beckstedt, Menhir in Niedersachsen
 Sonnenstein von Harpstedt, Menhir in Niedersachsen
 Sonnenstein von Horsten, Menhir in Niedersachsen

 Stein der Sonne (Piedra del Sol), Kalenderstein, archäologisches Fundstück in Mexiko-Stadt

Weiteres:
 einen fiktiven Ort in der Fernsehserie Der Bergdoktor, realiter in Tirol: Wildermieming
 eine fiktive Privatklinik bei Zürich in dem Roman von Friedrich Dürrenmatt: Der Verdacht
 eine fiktive Energiequelle in der Fernsehserie Dinotopia (Fernsehserie)
 einen BDSM-Comic, Sonnenstein (Comic) (engl.: Sunstone)